Nederlandse personen
 Stijn Verbeeck (1931-2014), schrijver en animator

Zie ook 
 Verbeek, doorverwijspagina